A Equipe de Brunei de Copa Davis representa Brunei na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Brunei Darussalam Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Brunei)

Brunei